Pobé-Mengao peut faire référence à :

Toponymes 
 Pobé-Mengao, un département et une commune rurale dans la province du Soum et la région Sahel au Burkina Faso ;
 Pobé-Mengao, le village chef-lieu du département homonyme.